Teuffel ist der Familienname folgender Personen:
 Teuffel von Birkensee, aus Österreich kommendes bayerisches und badisches Adelsgeschlecht 

 Eberhard Teuffel (1887–1945), deutscher Reichsgerichtsrat
 Emil Teuffel, deutscher Bankier
 Erasmus von Teufel (Erasmus von Teu(f)fel, Freiherr von Gundersdorff; † um 1552), Offizier in habsburger Diensten
 Georg Teuffel (um 1610 bis um 1672), deutscher Architekt
 Gisbert von Teuffel (1881–1970), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Jochen Teuffel (* 1964), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Autor
 Johann Konrad von Teuffel (1799–1854), deutscher Jurist und Politiker
 Michael Teuffel (auch Theuber, Teubner) (1524–1586), deutscher Rechtsgelehrter, siehe Michael Teuber
 Wilhelm Siegmund Teuffel (1820–1878), deutscher klassischer Philologe.

Siehe auch:
 Villa Emil Teuffel
 Teufel (Begriffsklärung)
 Teufl
 Toifl

en:Teuffel